Stadsstrand Venlo aan Zee is een aangelegd strand op de Lage Loswal aan de Maas in de Nederlandse plaats Venlo.

Het strand ligt op ongeveer dezelfde plek als tot in de negentiende eeuw 't Bat heeft gelegen. Tot het einde van de twintigste eeuw werd deze locatie gebruikt als parkeerterrein voor personenauto’s, maar door diverse ingrepen in de stedelijke infrastructuur heeft de gemeente Venlo dit gedeelte van de binnenstad onbereikbaar voor auto’s gemaakt.

Het stadsstrand werd voor het eerst in gebruik genomen in de voorzomer van 2006 en is sindsdien elk jaar toegankelijk tot in de nazomer, tenzij het weer en hoge waterstanden dit beletten. Op gezette tijden worden er diverse activiteiten georganiseerd door de beheerder van het strand. In 2010 moest het strand voortijdig sluiten vanwege aanhoudend noodweer in de regio, in combinatie met hoge waterstanden van de Maas.

Externe link 
 officiële website

Recreatie in Venlo
Venlo
Venlo